

Осеково — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Осеково – населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Поповача